Stora Åltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Åltjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun, 
Stora Åltjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (13,7 ha)

Se även
Åltjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn